Новосяды 2 () - деревня в  Ошмянском районе Гродненской области Республики Беларусь. Входит в состав Каменнологского сельсовета.

источники 

Населённые пункты Ошмянского района